Incrustación puede referirse a:
 Incrustación, acción y efecto de cubrirse una roca, un animal o un vegetal con una costra.
  Incrustación, motivo decorativo por la que se inserta un tipo de material en un hueco previamente vaciado de otro material distinto.
 Incrustación, en medicina, proceso de formación de costra.
 Incrustación biológica, acúmulo indeseable de microorganismos, plantas, algas y/o animales sobre estructuras mojadas.